Toponímia:
 Colònia Vidal
 Vidal (Califòrnia)
 Biografies:
 Sants:
 Vidal de Bolonya (Bolonya, segle III-304), màrtir cristià venerats com a sant a l'Església catòlica
 Vidal de Ravenna, màrtir cristià venerat com a sant 
 Vidal de Roma, dels Set Sants Germans 
 Vidal de Savigny (Tierceville, Normandia, ~1050 - Savigny, 1119/22), religiós normand, fundador de l'Orde de Savigny, venerat com a sant per l'Església catòlica
 Vidal, Zenó i Felícola de Roma, màrtirs a Roma
 Prenom:
 Vidal Aragonés i Chicharro, advocat i polític català
 Vidal de Canyelles, bisbe d'Osca 
 Cognom:
 Aleix Vidal-Quadras Roca, polític català 
 Arturo Vidal, futbolista xilè
 Carme Vidal i Huguet, filòloga i política catalana
 César Vidal Manzanares, historiador, escriptor i periodista espanyol 
 Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, bisbe i cardenal català
 Francisco Vidal Gormaz (1837 – Santiago de Xile, 1907), militar i geògraf xilè
 Gore Vidal, escriptor estatunidenc
 Javan Vidal (Manchester, 1989), futbolista anglès 
 Jaume Vidal Alcover, escriptor mallorquí 
 Joaquim Vidal i Perpiñà, empresari i polític català 
 Josep Vidal diversos personatges
 Llorenç Vidal Vidal, poeta, educador i pacifista mallorquí
 Nacho Vidal, actor pornogràfic
 Nacho Vidal, futbolista valencià
 Paul Vidal de la Blache, geògraf i historiador francès 
 Pèire Vidal, trobador occità 
 Ramon Vidal de Besalú, trobador català
 Rossend Vidal i Bosch
 Miscel·lània:
 Trofeu Vidal, torneig d'escala i corda 
 Vidal Mayor, primera compilació dels Furs d'Aragó 
 Papas Vicente Vidal, empresa valenciana de patates fregides